
Die Ghana Premier League 2010/11 (nach dem Namenssponsor Globacom offiziell als Glo Premier League 2010/11 bezeichnet) war die 51. Spielzeit der höchsten ghanaischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 5. September 2010 eröffnet und endete am 3. Mai 2011. Berekum Chelsea FC gewann die Meisterschaft vor AshantiGold SC, Absteiger waren King Faisal FC, Real Tamale United und BA Stars FC.

Statistiken

Vereine 
Der Verein Kessben FC benannte sich im Januar 2011 in Medeama SC um.

Abschlusstabelle 

Die Partie des 7. Spieltags zwischen BA Stars FC und New Edubiase United FC wurde wegen Ausschreitungen abgebrochen und BA Stars FC infolgedessen drei Punkte abgezogen.

Torschützenliste

Literatur 
 Ken Bediako: The complete history of the Ghana Football League 1958–2012. Selbstverlag, Kumasi 2012, ISBN 978-9988-1-7251-0, S. 304–321.

Weblinks 
 Ian King: Ghana 2010/11. In: rsssf.com. (13. Juni 2013), abgerufen am 19. Juni 2016 (englisch).

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010/11